Il doppio del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Simon Aspelin e Julian Knowle che hanno battuto in finale Leoš Friedl e David Škoch 7-6(6), 5-7, [10-5].

Teste di serie

  Simon Aspelin /  Julian Knowle (campioni)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

 Yves Allegro /  Jim Thomas (quarti di finale)
 Jeff Coetzee /  Rogier Wassen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hypo Group Tennis International 2007
ATP Tour 2007